VUT est un code, qui signifie :
 Vanuatu, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3,

VUT est un signe qui signifie :
 Voie unique temporaire, une procédure lourde pour faire circuler des trains dans les deux sens sur une seule voie sur une portion de ligne non équipée d'installations permanentes de contre-sens.

Code